G.a.S — Gangsta and Street 2 — мікстейп американських реперів Young Buck та Tha City Paper. Гост: DJ Smallz. Початкова назва: G.a.S — Gangsta and Street 2: The Auction (посилання на аукціон майна Бака, що відбувся для сплати податкової заборгованості). Мікстейп планували видати 15 березня, проте через проблеми з дистриб'ютором реліз перенесли й урешті-решт виклали для безкоштовного завантаження на livemixtapes.com. 

22 лютого 2013 оприлюднили «I See Why», 3 травня — «Plastic Bag» (10 травня трек з'явився на iTunes). На «Rubberband Banks» існує відеокліп.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck